Muiderzand (zandbank), ondiep deel van het IJmeer, met het eiland Pampus
 Almeerderzand, natuur- en strandgebied bij Almere, Nederland
 Almeerderstrand, strand bij Almere
 Marina Muiderzand, jachthaven bij Almere aan het IJmeer
 Muiderzand, straatnaam in Emmeloord, Huizen (NH), Lelystad en Urk